Гёрен — название ряда коммун в Германии ():
 Гёрен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания, район Рюген.
 Гёрен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания, район Пархим.
 Гёрен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Гёрен-Дёлен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Гёрен-Леббин — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
Гёрен — турецкая фамилия.
 Гёрен, Шериф — кинорежиссёр.